Галина Ильинична Беседина () — советская и российская музыкальная исполнительница и поэтесса. Художественный руководитель Центра русского романса. Народная артистка России (2006).

Биография 
Окончила Ленинградское музыкальное училище и Московскую школу-студию МХАТ. Выступала с литературно-музыкальными композициями под собственный аккомпанемент на гитаре, став лауреатом международных конкурсов, в том числе Международного фестиваля песни в Сопоте (1978). В 1980 и 1982 была лауреатом фестиваля "Песня года". На протяжении долгого времени работала в творческом дуэте с Сергеем Тараненко.

Личная жизнь 

 Первый муж — Вячеслав Гаврилов, физик.
 Второй муж (в браке до 1992) — Виктор Беседин (1925-1992), советский эстрадный певец, народный артист РСФСР (1980).

Детей нет.

Фильмография 
  — Лирические песни Микаэля Таривердиева (короткометражный) — главная роль
  — Мы с тобою, товарищ (короткометражный) — главная роль
  — Старомодная комедия — певица в кафе/нет в титрах
  — Для Вас —
  — Огнеборцы — эпизод

Вокал 
  — Ольга Сергеевна
  — Пропавшая экспедиция
  — Старомодная комедия
  — Дождь в чужом городе

Участие в фильмах 
  — Романса трепетные звуки (документальный)

Награды 
 Заслуженная артистка РСФСР (1988).
 Народная артистка Российской Федерации (10 августа 2006 года) — за большие заслуги в области искусства.
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (21 октября 2016 года) — за заслуги в развитии культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 Почётная грамота Московской городской думы (18 ноября 2015 года) — за заслуги перед городским сообществом.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Галины Бесединой и Сергея Тараненко

Выпускники Школы-студии МХАТ